Соркудук — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Соркудук — село в Мангистауском районе Мангистауской области.
 Соркудук — село в Тупкараганском районе Мангистауской области.